MYA kan avse:: 

 MYA – Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Myanmar
 MYA – en fabrik, se Malmö Yllefabriks AB

Se även
Mya